Gasosaurus — род хищных динозавров-теропод из группы тетанур, живших во времена среднеюрской эпохи (около 165—160 млн лет назад) на территории нынешней провинции Сычуань в Китае. Включает единственный типовой вид — Gasosaurus constructus. Найденный в тех же слоях теропод Xuanhanosaurus вероятно является крупной особью Gasosaurus, а не отдельным родом.

Описание 

Имел большой череп и сильные задние конечности. Длина 5 метров. Предположительно, был плотоядным. Родовое название Gasosaurus (буквально — «бензиновый ящер») было дано ящеру китайским учёным Дун Чжимином — в честь нефтеперерабатывающей компании Dashanpu, рабочие которой обнаружили ископаемые остатки.

Классификация 
Определенного мнения, к какой группе принадлежит данный динозавр, нет. Разные учёные относили его как к семейству Megalosauridae, так и к целурозаврам. В результате последних исследований Holtz (2004) отнёс его к группе Avetheropoda.

Примечания 

Тероподы
Фоссилии, описанные в 1985 году
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии